Altägyptisch steht für
 Altes Ägypten
 Altägyptische Sprache
 Ägyptische Hieroglyphen
 Ägyptische Sprache